Bernhard Minetti (1905-1998), acteur allemand ;
 Louis Minetti (1925-), personnalité politique française ;
 Hans-Peter Minetti (1926-2006), acteur allemand ;
 Alessandra Minetti (1967-), archéologue et étruscologue italienne.

Titre 

 Minetti (1977) pièce de théâtre de Thomas Bernhard.